Матушка, множ. Матушки (чес.: Matuška; нім.: Matuschka; пол.: Matuszka) — європейське прізвище. Поширене в Чехії, Словаччині, Німечинні та інших країнах.

 Рід Матушок.

Представники:
 Генріх Готфрід фон Матушка (1734—1779) — сілезький природознавець.
 Янко Матушка (1821—1877) — словацький поет, письменник, журналіст.
 Гартмут фон Матушка (1914-1944) — німецький військовий, офіцер-підводник.
 Вальдемар Матушка (1932—2009) — словацький співак, музикант і артист.

Також "матушка" - це дружина священника.
 Старосвітські батюшки та матушки.

Див. також 
Матушек